W Polsce 
 Górna Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Górna Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Górna Wola – część wsi Wola Goryńska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia
 Górna Wola – gromada